Кальницький Іван Сергійович (1923—2006)—український радянський діяч, голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 9-11-го скликань.
 Кальницький Михайло Борисович  (нар. 13 липня 1958)— києвознавець, історик, літератор, журналіст..
 Кальницький Павло Федосійович (нар. 9 вересня 1930) — український скульптор.
 Кальницький Яків Ісакович (1895—1949) — український російськомовний письменник єврейського походження, прозаїк, фантаст.
 Бабаєв-Кальницький Давид Вольфович (нар. 14 липня 1943) — український актор театру та кіно, педагог, Народний артист України (1999).

Див.також 
 Кальницький полк.

Українські прізвища